USS Hawkbill je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hawkbill (SS-366) 
 USS Hawkbill (SSN-666)

Hawkbill